Brème de mer est un nom vernaculaire qui désigne des poissons d'eau de mer de la famille des Sparidés, notamment :
 Acanthopagrus sivicolus ou Brème de mer d'Okinawa (voir le genre Acanthopagrus)
 Etelis oculatus ou Vivaneau royal, (voir le genre Etelis)
 Pagellus bogaraveo ou Dorade rose
 Rhabdosargus sarba ou Sargue Doré, (voir le genre Rhabdosargus)

Voir aussi 
 , des poissons d'eau douce
 Brème (homonymie)